«Проект „Пришелец“» () — кинофильм.

Сюжет 
В Норвегии терпит крушение военный самолёт при мистических обстоятельствах: пилот перед аварией успел сообщить о множестве огней в небе. НАТО желает замять историю, но журналист по имени Джефф Милкер, почувствовав сенсацию, решает разобраться. Постепенно после обнаружения ряда доказательств он приходит к выводу, что всё дело в секретном правительственном проекте. Затем журналист решает нанять в помощь пилота по прозвищу «Птица», чтобы докопаться уже до самой истины.

В ролях 
 Майкл Нури — Джефф Милкер
 Дарлэнн Флюгел — «Птица»
 Максвелл Колфилд — Джордж Эбботт
 Деррен Несбитт — Артур Корбин
 Рэй Чарлсон — д-р Баннистер

Примечания

Ссылки 
 
 

Фантастические фильмы 1990 года
Фантастические фильмы Австралии
Фантастические фильмы Югославии
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 1990 года
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях